L'iniziativa, introdotto in italiano dal francese initiative, indica genericamente l'impulso a iniziare cose nuove, la decisione da cui prende inizio un'attività, e quindi la capacità di avviare nuove attività. In particolare:

 in diritto esiste l'iniziativa legislativa, ossia il potere che si concreta nella presentazione di un progetto di legge a una delle due Camere.

 in economia la disposizione a promuovere attività economiche da parte di operatori privati (iniziativa privata o libera iniziativa) o, al contrario, l'azione intrapresa dai pubblici poteri per tutelare o promuovere attività economiche (iniziativa pubblica).

 Nel gioco degli scacchi l'Iniziativa è la capacità, da parte di un giocatore, di sviluppare il proprio gioco ostacolando quello dell'avversario e costringendo quest'ultimo a difendersi.

Nautica 

 Iniziativa – piroscafo mercantile italiano

Altri progetti